Colin Wilson peut désigner :
 Colin Henry Wilson (1931-2013), un écrivain britannique ;
 Colin Wilson (1949-), un auteur de bande dessinée néo-zélandais ;
 Colin Wilson (1989-), un joueur de hockey sur glace américain ;
 Colin Wilson, un chanteur du groupe The Australian Pink Floyd.